Шеміє́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

2013 року Шеміє і Меле було об'єднано в новий муніципалітет Шеміє-Меле.

Муніципалітет був розташований на відстані близько 300 км на південний захід від Парижа, 65 км на схід від Нанта, 32 км на південний захід від Анже.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 2825 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 6958,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Шеміє на сайті французького Національного інституту географії
 Шеміє на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Шеміє на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Мен і Луара